L'Ennemi, poème de Charles Baudelaire, dans le recueil Les Fleurs du mal.
 L'Ennemi, album de bande dessinée de la série Buddy Longway.
 L'Ennemi, revue créée par Gérard-Georges Lemaire publiée par Christian Bourgois éditeur, qui eut 17 livraisons de 1980 à 1996.
 L'Ennemi, film dramatique franco-belgo-luxembourgeois réalisé par Stephan Streker et sorti en 2020.